Reichensperger ist der Familienname folgender Personen:

August Reichensperger (1808–1895), deutscher Jurist, Politiker und Förderer des Kölner Doms
August Reichensperger (Zoologe) (1878–1962), deutscher Zoologe sowie Hochschullehrer
Peter Reichensperger (1810–1892), deutscher Politiker
Richard Reichensperger (1961–2004), österreichischer Journalist und Literaturkritiker.